Karnath ist der Nachname von:

 Christa Karnath (* 1956), deutsche Ruderin
 Hans-Otto Karnath (* 1961), deutscher Neurologe